Идеални тим Еврокупа () представља годишњи избор најбољих петорки састављених од играча различитих клубова учесника Еврокупа у кошарци. Избор се врши од сезоне 2008/09, а Бојан Дубљевић је једини играч који у њега био уврштен чак пет пута.

Досадашњи избори

Број избора по играчима

Број изабраних играча по клубовима

Види још 
 Идеални тим Евролиге у кошарци
 Идеални тим ФИБА Лиге шампиона
 Идеална стартна петорка Јадранске лиге у кошарци

Напомене

Референце

Спољашње везе 

 Званичан сајт Еврокупа

Појединачне награде Еврокупа у кошарци